Selenin ist der Familienname von:

 Eduard Leonidowitsch Selenin (1938–2002), russischer Maler